Can Rius (Arenys de Munt), edifici al nucli urbà d'Arenys de Munt (el Maresme)
 Can Rius (Caldes de Montbui), casa amb elements eclèctics i modernistes a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
 Can Rius (Castellterçol), casa a Castellterçol (Moianès) 
 Jardins de Can Rius a Caldes de Montbui (Vallès Oriental)